Parectropis extersaria är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1799. Parectropis extersaria ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Mätare
extersaria